Gerhard Schröder (1910–1989) német kereszténydemokrata politikus, volt miniszter
 Gerhard Schröder (1944) német szociáldemokrata politikus, kancellár (1998–2005)